Сборная Бразилии в Кубке Федерации () — национальная команда, представляющая Бразилию в Кубке Федерации — основном международном теннисном турнире на уровне национальных женских сборных. Выступает в Кубке Федерации с 1965 года, лучшие результаты — четвертьфинал Мировой группы в первый год участия и в 1982 году.

Рекорды и статистика

Команда 
 Первый год участия — 1965
 Сезонов в Мировой группе — 13 (6-13)
 Высшее достижение — 1/4 финала Мировой группы (1965, 1982); в 2003, 2005 и 2019 годах играли в плей-офф II Мировой группы
 Самая длинная серия побед — 5 (2005—2006, включая победы над командами Кубы (дважды), Уругвая, Колумбии и Пуэрто-Рико в играх I Американской группы; 2022, включая выход в квалификационный турнир Мировой группы)
 Самая крупная победа — 3-0 по играм, 6-0 по сетам, 36-1 по геймам ( — , 1977)
 Самый длинный матч — 7 часов 9 минут ( — , 2001)
 Наибольшее количество геймов в матче — 97 ( — , 2003)
 Самая длинная игра — 3 часа 16 минут ( Каталина Кастаньо —  Вивиан Сегнини 3-6 7- 6-7, 2012)
 Наибольшее количество геймов в игре — 43 ( Флоранс Геди —  Сузана Жестейра 9-11 6-3 8-6, 1973)
 Наибольшее количество геймов в сете — 20 ( Ф. Геди —  С. Жестейра 9-11 6-3 8-6, 1973;  Л. Телла —  М.-Э. Фернандес 6-1 2-6 11-9, 1996)

Игроки 
 Наибольшее количество сезонов в команде — 13 (Патрисия Медраду)
 Наибольшее количество матчей — 39 (Патрисия Медраду)
 Наибольшее количество игр — 59 (Патрисия Медраду, 30-29)
 Наибольшее количество побед — 30 (Патрисия Медраду, 30-29)
 В одиночном разряде — 18 (Патрисия Медраду, 18-19)
 В парном разряде — 16 (Жуана Кортес, 16-5)
 В составе одной пары — 8 (Жуана Кортес/Ванесса Менга, 8-0)
 Самый молодой игрок — 15 лет 347 дней Беатрис Аддад Майя, 1 февраля 2012)
 Самый возрастной игрок — 37 лет 245 дней (Мария Буэно, 13 июня 1977)

Состав в 2022 году 
 Беатрис Аддад Майя
 Каролина Мелигени Алвис
 Ребека Перейра
 Лаура Пигосси
 Габриэла Се
 Луиза Стефани

Капитан: Роберта Бурзагли

Недавние матчи

Плей-офф Мировой группы 2022

Плей-офф I Американской группы 2022

Ссылки 
 Профиль на сайте Кубка Федерации

Бразилии
Теннис
Теннис в Бразилии